«Блантайр Юнайтед» () — малавийский футбольный клуб из Блантайра. Выступал в чемпионате Малави. Домашние матчи проводил на стадионе «Камузу», вместимостью в 40 тысяч зрителей.

История 

Первоначально клуб являлся резервной командой «ЭСКОМ Юнайтед» и не имел право выйти в чемпионат Малави, участвовав во втором дивизионе (зоне — юг). Команда дважды становилась победителем и серебряным призёром турнира. Летом 2010 года клуб был переименован в «Блантайр Юнайтед» и стал участником чемпионата Малави. Сезон 2012/13 завершился для «Блантайр Юнайтед» бронзовыми наградами чемпионата, что является наибольшим достижением за всю историю клуба. По итогам сезона 2014 года команда вылетела во второй дивизион.

В сезоне 2016 года «Блантайр Юнайтед» стал победителем второго дивизиона и вернулся в чемпионат Малави. Летом 2017 года главным тренером, вместо уволенного за плохие результаты Лео Мпулулы, стал Макдональд Мтетемера.

В сентябре 2017 года игроки команды отказались выходить на поле до тех пор, пока руководство не погасит перед ними задолженность. По итогам сезона 2017 года команда вылетела в низшую лигу. Весной 2018 года стало известно, что «Блантайр Юнайтед» прекращает существования из-за финансовых проблем и потерей спонсора в лице Лоусона Накома. Однако, спустя некоторое время стало известно, что финансировать команду взялся Исаак Джомо Осман, который поставил цель к 2021 год вернуть клуб в чемпионат Малави. Главным тренером был назначен Лео Мпулула.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Малави (1): 2012/13
 Победитель второго дивизиона Малави (3): 2007, 2009/10, 2016
 Серебряный призёр второго дивизиона Малави (2): 2006, 2008

Известные игроки 
В данный список включены футболисты выступавшие за национальную сборную Малави.

 Инносент Бокоси
 Нафе Мисаса
 Мухаммад Сулумба
 Виктор Лимбани
 Тизговер Кумвенда
 Инносент Джере

Главные тренеры 
 Сафарао Помпи (2016—2017)
 Лео Мпулула (2017)
 Макдональд Мтетемера (2017)
 Лео Мпулула (с 2018)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте soccerway.com 
 Профиль команды на сайте footballfacts.ru

Футбольные клубы Малави
Блантайр